Hemminger ist der Familienname folgender Personen:

 Hansjörg Hemminger (1948–2022), deutscher Soziobiologe und Autor
 Johannes Hemminger (1473–1549), deutscher Jurist, Hochschullehrer und Diplomat
 John C. Hemminger (* 1949), US-amerikanischer Chemiker